Le  désigne le troisième échelon de la hiérarchie des championnats de rugby à XV en France.

Selon les années, il désigne :
 le championnat de France de rugby à XV de 1re division fédérale, entre les saisons 1998-1999 et 2019-2020 ;
 le championnat de France de rugby à XV de Nationale, à partir de la saison 2020-2021.